Нижнеувельская:

 Нижнеувельская (станция) — железнодорожная станция на территории посёлка Увельский.
 Станица Нижнеувельская (Оренбургское казачье войско) — современный город Южноуральск.